Leuceres castellanus är en flockblommig växtart som beskrevs av Calest. Leuceres castellanus ingår i släktet Leuceres och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
castellanus